1. etape af Tour de France 2018 gik fra Noirmoutier-en-l'Île til Fontenay-le-Comte 7. juli 2018.

Fernando Gaviria vandt etapen og tog den gule, grønne og hvide trøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

01